

Weißbach bei Lofer – comune del Salisburghese

Weißbach – comune del Baden-Württemberg
 Weißbach – comune della Turingia
 Weißbach – frazione della città di Schmölln (Turingia)

Weißbach, oggi Bílý Potok pod Smrkem – comune della regione di Liberec